

Codici 
 LIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lihue, Kauai, Stati Uniti
 lih – codice ISO 639-3 della lingua lihir

Altro 
Andrew Lih – ricercatore, consulente e scrittore statunitense
Idruro di litio